Kaguya bezeichnet:
 die Hauptfigur des japanischen Märchens Taketori Monogatari
 eine japanische Mondsonde, siehe Kaguya (Raumsonde)
 eine quasi-parthenogenetisch erzeugte Maus, siehe Kaguya (Maus) 
 einen Charakter aus Sailor Moon
 den Namen eines Charakters aus Naruto (Manga), (Kaguya Ootsutsuki)